Vila Seca e Bem da Fé (oficialmente: União das Freguesias de Vila Seca e Bem da Fé) é uma freguesia portuguesa do município de Condeixa-a-Nova com 16,27 km² de área e 988 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 60,7 hab/km².

História 
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Vila Seca e Bem da Fé e tem a sede em Vila Seca.

Demografia 

Freguesias de Condeixa-a-Nova